Il y a eu plusieurs membres de la famille d'Ibelin du prénom de  :
 Hugues d'Ibelin (mort en 1170), seigneur d'Ibelin et de Rama
 Hugues d'Ibelin (mort en 1254), seigneur de Beyrouth et prince de Galilée

Maison d'Ibelin